Иродиадите (Herodianer) са управляваща (царска) династия в Юдея, която под патронажа на древния Рим управлява Юдея, или част от нейната територия в периода 37 г. пр. Хр. – 76 г. сл. Хр.

Родоначалник дал и наименованието на царстващата династия е Ирод Велики, син на Антипатър Идумейски II, който през 47 г. пр. Хр. става прокуратор на Юдея. Ирод от своя страна в 37 г. пр. Хр. получава от Рим царски титул.

Най-малко единадесет от членове на управляващата Юдея и римската провинция Юдея династия са упоменати в Новия завет. Произходът на династията е идумейски.

Синове на Ирод I Велики: Ирод Архелай, управлява Юдея, Идумея и Самария от 4 г. пр. Хр. до 6 г. сл. Хр., Ирод Антипа, тетрарх на Галилея и Перея от 4 г. пр. Хр. до 39 г. сл. Хр., Ирод Филип II тетрарх на Итурея от 4 г. пр. Хр. до 34 г. сл. Хр.

Бракове на Ирод

Деца на Ирод

Внуци на Ирод

Правнуци на Ирод

Праправнуци на Ирод

Прапраправнуци на Ирод

Източници

Вижте също 
 INRI
 Царе на Юдея

Литература 
 Peter Richardson, Herod – King of the Jews and Friend of the Romans, Minneapolis 1999, ISBN 0-8006-3164-1
 K. C. Hanson, The Herodians and Mediterranean Kinship, in: Biblical Theological Bulletin (3 Teile), Teil 1: Genealogy and Descent Bd. 19 (1989), S. 79 – 81
 Julia Wilker: Für Rom und Jerusalem. Die herodianische Dynastie im 1. Jahrhundert n. Chr. Frankfurt a.M. 2007, ISBN 978-3-938032-12-1

Външни препратки 
 Intermarriage in the Herodian Family as a Paradigm for Intermarriage in Second Temple Judaism (engl., PDF)